Miejscowości we Francji:
 Puget – w departamencie Vaucluse
 Puget-Rostang – w departamencie Alpy Nadmorskie
 Puget-sur-Argens – w departamencie Var
 Puget-Théniers – w departamencie Alpy Nadmorskie
 Puget-Ville – w departamencie Var

Inne obiekty geograficzne:
 Puget – wyspa na rzece Kolumbia w USA, w stanie Waszyngton
 Puget Sound – zatoka (system zatok) w USA, w stanie Waszyngton

Biografie:
 Jacek Puget – polski rzeźbiarz, profesor akademicki
 Jade Puget – amerykański gitarzysta
 Ludwik Puget – rzeźbiarz, malarz i historyk sztuki
 Pierre Puget – francuski snycerz, rzeźbiarz i malarz
 Wanda Puget-Paździor – polska historyk sztuki, działaczka społeczna